Kudžú může být:

 Kudžú (město) – město v Japonsku
 Kudžú (sopka) – sopka v Japonsku

Reference

Související články 
 Kuju
 Kudžu